La Coppa di Polonia 2016-2017 si è svolta dal 18 ottobre 2016 al 5 febbraio 2017: al torneo hanno partecipato ventotto squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per la sesta volta al Chemik Police.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, secondo turno, terzo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017